Kamienny – góra w Beskidzie Śląskim

2 cieki w Polsce:
 Kamienny – potok, dopływ Glinnej
 Kamienny – potok, dopływ Solinki

Zobacz też 
 Kamienny Potok, Kamienna